Andreas Birnbacher ist der Name folgender Personen:

* Andreas Birnbacher (Politiker) (1922–1984), deutscher Politiker (CSU)
 Andreas Birnbacher (Biathlet) (* 1981), deutscher Biathlet